Jean-Baptiste Geresme dit Hubert, né le  à Damery (Marne) et mort le  à Paris (), est une personnalité de la Commune de Paris.

Biographie 
Ouvrier chaisier, il est délégué par le  de la Garde nationale au  Comité central de la garde nationale le . Le , il est élu au Conseil de la Commune par le , il siège à la commission de la Justice puis à celle de la Guerre. Il vote pour la création du Comité de Salut public. Après la Semaine sanglante, il est condamné aux travaux forcés à perpétuité par le Conseil de Guerre. Rentré à Paris après l’amnistie de 1880, il y exerce la profession de tourneur.

Notes et références

Voir aussi

Notices biographiques 
 
 
 
 Gérald Dittmar, Dictionnaire biographique illustré de la Commune de Paris de 1871, Dittmar, 2004,

Articles connexes 
 Élections municipales du 26 mars 1871 à Paris

Liens externes 
 
 
 

Élu de la Commune de Paris
Personnalité condamnée aux travaux forcés
Déporté de la Commune
Personnalité de la Garde nationale (France, 1870-1871)
Naissance en  janvier 1828
Naissance dans la Marne
Décès en août 1890
Décès dans le 20e arrondissement de Paris